Шотландский Первый Дивизион 1922/1923 () — 33-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1922 года и закончился 28 апреля 1923 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1922/1923
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1922 году
Спорт в Шотландии в 1923 году